Соперничество футбольных клубов «Лидс Юнайтед» и «Челси» — это футбольное дерби между лондонским «Челси» и йоркширским «Лидс Юнайтед». Соперничество впервые появились в 1960-х годах после серии спорных матчей, кульминацией которых стал эпический финал Кубка Англии 1970 года, который считается одним из самых грязных и грубых матчей в истории английского футбола.

Так же это соперничество между клубами подпитывается контрастом, который сводится к выражению «йоркширский песчаник против лондонского болота». Соперничество между клубами часто выливалось на трибуны стадионов: в разгар эпохи британского футбольного хулиганства в 1970-х и 1980-х годах, когда Chelsea Headhunters и Leeds United Service Crew были среди наиболее известных «футбольных фирм», которые имели многочисленные насильственные столкновения друг с другом.

По данным интернет-опроса фанатов в декабре 2003 года, болельщики «Челси» считают «Лидс Юнайтед» вторым своим основными соперником после «Арсенала». В книге «Челси: Официальная биография» Рика Грэнвилла, «Лидс Юнайтед» назван в качестве одного из основных соперников «Челси».

История 

«Челси» был основан в 1905 году, «Лидс Юнайтед» в 1919 году. Обе команды в первые годы своего существования часто перемещались между Первым и Вторым дивизионами, и не выигрывали чемпионат Англии до Второй мировой войны. Клубы впервые встретились между собой во Втором дивизионе 10 декабря 1927 года; «Лидс Юнайтед» выиграл со счетом 5:0. «Лидс» также выиграл со счётом 3:2 выездной поединок на «Стэмфорд Бридж». В 1952 году в рамках Пятого раунда Кубка Англии, было сыграно три матча для определения победителя, «Челси» в конечном итоге одержал победу со счётом 5:1, во второй переигровке на «Вилла Парк». Совокупное число болельщиков на трёх матчах достигло почти 150 000 человек.

В 1960-х годах между клубами впервые возникла значительная конкуренция. Под руководством Дона Реви «Лидс Юнайтед» впервые стал значительной силой в английском футболе, кульминацией которого стал выигрыш чемпионского титула в сезоне 1968/69. «Челси», тоже начинает возрождаться под руководством Томми Дохерти. В течение следующего десятилетия клубы встречаются в многочисленных важных матчах. Вратарь «Челси» Питер Бонетти выразил мнение, что соперничество между командами возникли потому, что «Лидс имел репутацию грубой команды с очень хорошей физической формой… мы видели в них себя, потому что у нас были свои игроки, которые были физические сильные». «Да уж, о любви там речи не шло, — говорит Рон Харрис. — Думаю, если бы „Лидс“ сыграл здесь сейчас, по-прежнему было бы это ощущение, чувство соперничества. В целом, это классическое противостояние севера и юга. Вообще-то, если начистоту, та команда, что была в мои дни, не добилась того, чего заслуживала. У них была хорошая команда. Не знаю почему, но кажется, что было что-то, на чём они спотыкались в последний момент. И, полагаю, мы были частью этого чего-то в 1970-м».

Достижения

Статистика матчей

Последние 5 встреч между командами

Результаты матчей

Чемпионат

Домашние матчи «Челси»

Домашние матчи «Лидс Юнайтед»

Кубок Футбольной ассоциации

Кубок Футбольной лиги

Трансферы игроков 
Между «Челси» и «Лидс Юнайтед» было несколько прямых трансферов игроков. Впервые в 1991 году, левый защитник Тони Дориго перешёл из «Челси» в «Лидс Юнайтед» за 1,3 млн фунтов стерлингов. «Челси» никогда не покупал игроков основного состава у «Лидс Юнайтед», хотя были переходы молодых игроков академии в 2006 году, из-за чего бывший владелец «Челси», а ныне президент «Лидс Юнайтед» Кен Бейтс обвинил «Челси» в переманивании молодых игроков до шестнадцати лет, а также двух других игроков академии. В конце концов два клуба пришли к соглашению внесудебного урегулирования проблемы, «Челси» заплатил 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за Майкла Вудса и Тома Тайво. Дункан Маккензи, Микки Томас, Винни Джонс, Микаэль Форсселль, Терри Фелан, Дэвид Хопкинс, Дэвид Рокастл, Джимми Флойд Хассельбайнк и Туре Андре Флу, также играли за оба клуба.

Примечания

Ссылки 
 База данных дерби на Soccerbase.com 
 База данных дерби на Chelseafc.com 

Лидс Челси
ФК «Лидс Юнайтед»
ФК «Челси»